Градиштеа има више значења:

 Градиштеа (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Градиштеа (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Градиштеа (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Градиштеа (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Градиштеа (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Градиштеа (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Градиштеа (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Градиштеа (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Градиштеа (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Градиштеа (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Градиштеа (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Градиштеа (Валча), општина у округу Валча у Румунији